Bandstaartbananeneter
 Grijze bananeneter